McGinn ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard McGinn (* 1937), Experte der abendländischen Spiritualitäts- und Mystikgeschichte
 Brock McGinn (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Colin McGinn (* 1950), britischer Philosoph
 Jamie McGinn (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 John McGinn (* 1994), schottischer Fußballspieler
 Matt McGinn (1928–1977), schottischer Folksänger
 Niall McGinn (* 1987), nordirischer Fußballspieler
 Paul McGinn (* 1990), schottischer Fußballspieler
 Sonya McGinn (* 1973), irische Badmintonspielerin
 Stephen McGinn (* 1988), schottischer Fußballspieler
 Tye McGinn (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler